Конакбаев — фамилия; имеет женскую форму Конакбаева.
 Конакбаев, Каскатай Досович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Конакбаев, Серик Керимбекович (род. 1959) — советский боксёр и политический деятель Казахстана, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1980 года в Москве.